Ivan VIII., papa
 Ivan VIII., protupapa
 Ivan VIII. Paleolog, bizantski car